Gary kan avse:

 Gary (namn) – ett maskulint namn

Geografi

USA
 Gary, Indiana 
 Gary, Minnesota 
 Gary, South Dakota 
 Gary, West Virginia 
 Gary, Tampa, Florida